Солтаново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Солтаново — агрогородок в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Солтаново — село в Нейском районе Костромской области.